Любжа:

 Любжа — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Прудницкий повят, Опольское воеводство.
 Любжа — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Свебодзинский повят, Любушское воеводство.